Скрибан — румынская фамилия

 Неофит (Скрибан) (1808—1884) — румынский деятель национального возрождения, епископ эдесский.
 Филарет (Скрибан) (1811—1873) — румынский церковный писатель; брат Неофита С..
 Юлий (Скрибан) (1878—1949) — румынский священник и богослов

Примечания